Юрген Кёрнер:
 Кёрнер, Юрген (1939—2021) — немецкий физик.
  (род. 1943) — немецкий психоаналитик.
  (род. 1953) — немецкий футболист, игравший в Оберлиге ГДР.